Finstere Klinge oder Finsterklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – sind Gewässer- und Talnamen oder Bestandteile davon in Baden-Württemberg:

 Finstere Klinge (Bühlbach), linke Flurgrabenmulde zum Bühlbach (Fischach) vor Mittelfischach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Finstere Klinge (Jagst), rechtes Seitenbachtal zur Jagst nach Eichenau, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall
 Finstere Klinge (Murg) oder Tennetschlucht, rechte Klinge zur Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) zwischen Gausbach und Langenbrand, beide Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt
 Finstere Klinge, Bachtal des Finsterklingenbach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot gegenüber der Neumühle, Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Finsterklinge (Marsbach), linke Bachklinge zum Marsbach (Billbach) vor Rippberg, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis

Siehe auch:
 Finsterklingenbach